Вита́лий Елисе́ев: 
 Елисеев, Виталий Борисович (род. 1970) — российский журналист и телеведущий, продюсер.
 Елисеев, Виталий Викторович (в монашестве Димитрий; род. 1961) — архимандрит Русской православной церкви, избранный епископом Нерчинским и Краснокаменским.
 Елисеев, Виталий Михайлович (род. 1950) — советский гребец.